Termin Serotoninska acetiltransferaza ima više značenja.
 Arilamin N-acetiltransferaza
 Aralkilamin N-acetiltransferaza